De Rally van Groot-Brittannië 1998, formeel 54th Network Q Rally of Great Britain, was de 54e editie van de Rally van Groot-Brittannië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1998. Het was de 306e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Cheltenham.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Gr
Rally van Groot-Brittannië